Мі́сце — 1. Простір (часто земної поверхні), зайнятий або який може бути зайнятий ким-, чим-небудь. // Простір (пункт, точка), де що-небудь розміщене, відбувається тощо. // Певний пункт, площина, призначена для кого-, чого-небудь. // Певна площина, спеціально влаштована для того, щоб на ній розміститися.

 Історичне населене місце
 Визначне місце
 Святе місце

 Біржове місце: а) право брокерської фірми торгувати на фондовій біржі та мати трейдерів у її торговій зоні; б) стенд або стійка у біржовому залі, що їх надали члену біржі.
 Брокерське місце — членство на біржі, яке дає право на участь у торгах, змогу самостійно укладати угоди, брати участь в управлінні біржею.
 Дитяче місце — те саме, що плацента.
 Місце проживання — місце, де особа постійно або переважно проживає.
 Постійне місце проживання
 Місце поховання
 Місце торгівлі (торгове місце)
 Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.
 Постійне робоче місце — місце, на якому працівник перебуває понад 50% свого робочого часу.
 Типове робоче місце
 Автоматизоване робоче місце

 2. Місце, місця — певна місцевість.

 3. Місця — віддалені від центру, центральних організацій райони, організації, установи: периферія.
 4. Окрема ділянка, частина чого-небудь.
 5. Частина, уривок книжки, художнього, музичного твору.
 6. Становище кого-, чого-небудь у суспільстві (суспільне становище).
 7. Службова посада. // Вакансія в навчальному закладі для того, хто навчатиметься.
 8. Транспортне місце:
 Пасажирське місце — місце, призначене (або також зарезервоване квитком у громадському транспорті) для перебування пасажира під час руху транспорта; // 
 Багажне місце — окремий предмет багажу, одиниця вантажу (пакунок, валіза, ящик).
 9. Місце нуля

Джерела